Komorów es pot referir a diversos llocs de Polònia, entre d'altres:
 Komorów (comtat de Pruszków)
 Komorów (comtat d'Oleśnica) a la Baixa Silèsia
 Komorów (comtat de Świdnica)
 Komorów (comtat de Rawa)